Brecht van den Muijzenberg-Willemse (1897-1984), Nederlands onderwijzeres, politicus en verzetsstrijder
Erik van den Muijzenberg (1958), Nederlands internetcolumnist
Leendert van den Muijzenberg (1905-1987), Nederlands ingenieur, communist en verzetsstrijder